Ро́жищенский райо́н () — упразднённая административная единица на юге центральной части Волынской области Украины. Административный центр — город Рожище.

География 
Площадь — 928 км² (13-е место среди районов).
Основная река — Стырь.

История 
Первые письменные сведения про Рожище датируются 1377 годом, когда литовский князь Любарт Гедиминович подарил это село соборной церкви Ивана Богослова, которая находилась в Луцком замке. С того времени оно больше трех столетий было собственностью Луцкого епископа. Рожище не раз опустошалось во время нападения татар на Волынь, но благодаря выгодному расположению всегда восстанавливалось.

В 1567 году польский король Сигизмунд Август предоставил ему Магдебургское право.

После Люблянской унии 1569 года Рожище находится под властью Польши и остаётся в её составе после окончания  Освободительной войны 1648—1654 годов. После третьего раздела Польши в 1795 году Рожище в составе западной Волыни вошло в состав России.

В 1833 году на окраине Рожищ было построено несколько суконных фабрик. Этот район получил название «Вовнянка» ( — шерсть). В 1870 году в Рожищах было 192 дома, 860 жителей, церковь, часовня, молитвенный дом евангелистов, синагога, 27 сукновален, 2 каменных завода, пивоварня, 17 магазинов. Ежегодно проводилось 2 ярмарки. Отмена крепостного права и прокладывание через Рожище железной дороги Киев-Варшава оказали содействие развитию его промышленности и росту населения. В 1899 году здесь проживали уже 3646 мужчин, были построены консервный, винокуренный заводы, фабрика гнутой мебели.

Власть в Рожищах изменялась таким образом: в 1917 году в городе была провозглашенная Советская власть; в начале 1918 года город захватывают немецкие войска; в сентябре 1920 года город оказывается под властью Польши; в сентябре 1939 года на территории Рожищенского района снова провозглашена Советская власть. С июня 1941 года по март 1944 года Рожищенский район находился под оккупацией немецкой армии.

Демография 
Численность наличного населения района, на 1 декабря 2013 года составляла 39 809 человек (8-е место среди районов), в том числе в городских условиях проживали 15 237 человек (38,28 %), в сельских — 24 572 (61,72 %). Постоянное население — 39 881 человек, в том числе городское население — 15 186 человек (38,08 %), сельское — 24 695 человек (61,92 %)

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 городских — 1
 поселковых — 1
 сельских — 28

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1 (Рожище)
 посёлков городского типа — 1 (Дубище — 1,8 тыс.чел.)
 сёл — 66
Всего насчитывается 68 населённых пунктов.

Политика

Экономика

Транспорт 

Автомобильная дорога.

Культура

Достопримечательности 
На территории района находятся исторические памятники:
 Михайловская церковь в с. Щурин (1767 год).
 Стефановская церковь в с. Пожарки (1788 год).
 Петропавловская церковь в с. Ивановке (1629 год).
 Троицкая церковь в с. Рудка-Козинская (1700 год).
 Лукивская церковь в с. Доросине (1887 год).
 Успенская церковь в с. Сокол (построена в XVII веке).
 Покровская церковь в с. Городине (1762 год).
 Почтовая станция в с. Копачивка (1846 год).

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины